Spojení písmen E a U může mít různé významy:

EU 
 Evropská unie
 kód IATA pro bývalou ekvádorskou leteckou společnost Ecuatoriana de Aviación (Ecuatoriana)
 zkratka pro angl. End User, konečný uživatel služeb, výrobku, zejména také v informatice
 Execution Unit – součást procesoru

Eu 
 europium – chemický prvek
 Eu (Seine-Maritime) – francouzské město v departementu Seine-Maritime v regionu Normandie

eu 
 baskičtina – dvojpísmenný kód ISO 639 pro jazyk

.eu 
 .eu – internetová doména nejvyššího řádu pro Evropskou unii
 .eu.int je doména používaná institucemi Evropské unie

Externí odkazy 
 
 
 
 

Zkratky
Značky